El amor es ciego puede referirse a:
 El amor es ciego, el tópico literario por el que el amor es considerado como una fuerza ciega.
 Título latinoamericano de There's Something About Marrying, episodio de los Simpson.